CAE – certyfikat znajomości języka angielskiego (Certificate in Advanced English)
 CAE – Komputerowo Wspomagane Konstruowanie (Computer Aided Engineering)